Teulet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexandre Teulet (1807-1866), historien et archiviste français ;
 Jacques Teulet (1949), artiste-peintre français ;
 Michel Teulet (1941-2019), homme politique français ;
 Romain Teulet (1978-), rugbyman français.

Toponyme 

 Mouzieys-Teulet, ville française du Tarn.

Patronyme français